12-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 12-я армия (Германская империя).
 12-я армия (Российская империя).
 12-я армия (РККА).
 12-я армия (СССР).
 12-я армия (вермахт).
 12-я армия (Япония).
 12-я воздушная армия (СССР).
 12-я отдельная армия ПВО.